Э́меше Ху́ньяди (; , Будапешт, Венгрия) — австрийская конькобежка венгерского происхождения, олимпийская чемпионка 1994 года, призёр Олимпийских игр 1992 и 1994 годов, чемпионка мира в классическом многоборье (1994 год) и на отдельных дистанциях (1994 год на 1500 метров), чемпионка Европы (1993 год), чемпионка Венгрии в классическом многоборье (1984 год) и спринтерском многоборье (1980—1985 года), чемпионка Австрии в классическом многоборье (1995—1997, 1999 и 2000 года) и спринтерском многоборье (2001 год). Участница 6 подряд зимних Олимпийских игр. Единственная в истории представительница Австрии (как среди женщин, так и мужчин), выигравшая олимпийское золото в конькобежном спорте.

Сменила гражданство с венгерского на австрийское в 1985 году после того как вышла замуж за тренера-австрийца Томаса Немета ().

Лучшая спортсменка Австрии в 1994 году. В 1994 году несла флаг Австрии на церемонии закрытия Олимпийских играх, а в 1998 году — на церемонии открытия.

После развода с Неметом вышла замуж за финского конькобежца Тимо Ярвинена (род. 1966), участника Олимпийских игр 1988 и 1992 годов, и переехала с мужем и сыном в Швейцарию.

Результаты на Олимпийских играх

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Ссылки 
 

Конькобежцы Венгрии
Конькобежцы Австрии
Родившиеся в Будапеште
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин
Чемпионы Венгрии по конькобежному спорту
Чемпионы Австрии по конькобежному спорту